Luceni kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Luceni (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Luceni (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar